Keizerrijk Haïti (1804-1806), ook wel Eerste Keizerrijk Haïti genoemd, onder Jean-Jacques Dessalines;
 Keizerrijk Haïti (1849-1859), ook wel Tweede Keizerrijk Haïti genoemd, onder Faustin Soulouque.